Ніїґата — місто в Японії, у префектурі Ніїґата. 
Ніїґата — префектура Японії, на північному сході острова Хонсю.